Ce tableau liste les Premiers ministres du Timor-Oriental, depuis l'accession formelle du pays à l'indépendance, le , après 26 ans d'occupation par l'Indonésie.

Voir aussi

Lien externe 
Site officiel du gouvernement du Timor-Oriental

!Premiers ministres
Timor oriental, Premier ministre
Premiers ministres